National Women’s League 2009 – trzecia edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w żeńskim rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 23 maja–10 lipca 2009 roku.

Informacje ogólne 
System rozgrywek w 2009 roku pozostał taki sam jak w poprzedniej edycji – cztery drużyny rywalizowały w dwumeczach w ramach dwuzespołowych dywizji o rozstawienie przed półfinałami, których zwycięzcy spotykali się w finale. Faza pucharowa została rozegrana w St. Albert w stanie Alberta. Po raz pierwszy rywalizowały też zawodniczki w kategorii U-23, w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowa dwójka spotkała się w finale, pozostałe dwie zaś w meczu o trzecie miejsce.

Obydwa finały były trasmitowane w Internecie. W zawodach seniorskich triumfowała drużyna Ontario, która w finałowym pojedynku pokonała zespół British Columbia 20–14, wśród młodszych zawodniczek zaś triumfowała Alberta.

Seniorki

Dywizja wschodnia

Dywizja zachodnia

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

U-23 

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Przypisy

Bibliografia 
 
 

National Women’s League
2009 w rugby union
2009 w Kanadzie